

Sigle 

DAL est un sigle qui peut signifier :
 l'association Droit au logement ;
 Défense des aînés, des locataires, de l'emploi et du social, un parti politique à Genève ;
 Delta Air Lines ;
 Development Assurance Level, dans le cadre de la DO-178, un document qui fixe les conditions de sécurité applicables aux systèmes critiques de l'aviation ;
 Date A Live, une série de romans japonais qui ont été adaptés en une série animée et quatre fois en manga ;
  (en français, couche d'accès aux données), en informatique, un composant logiciel réalisant l'interface et la séparation entre une base de données et les composants de haut niveau les exploitant ;
 dispositif d'aide à la lactation (ou à l'allaitement), voir allaitement ;
 Détachement d'armée de Lorraine.

Code 

DAL est un code qui peut signifier :
 Aéroport du Love Field de Dallas, à Dallas, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.

Nom 
Dal peut désigner :
 Dal, une légumineuse et un plat indiens ;
 Lac Dal, un lac à Srinagar (Nord de l'Inde) ;
 , un village de la municipalité d'Eidsvoll en Norvège ;
 Dāl, la  de l'alphabet arabe ;
 rivière Dal, un fleuve du centre de la Suède.

Voir aussi 
 Poupée Dal, une poupée
 DALnet, un réseau IRC
 , un patronyme et un toponyme
 , nom commun, patronyme et toponyme
 , patronyme et toponyme